Cassagnes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Cassagnes (Lot) im Département Lot
 Cassagnes (Pyrénées-Orientales) im Département Pyrénées-Orientales

mit Namenszusatz:
 Cassagnes-Bégonhès im Département Aveyron

Cassagnes ist der Familienname folgender Personen:
 André Cassagnes († 2013), französischer Spieleerfinder